Amanda (cantora) — cantora pop sueca
 Amanda (handebolista) — atleta brasileira
 Amanda (Ohio) — vila localizada no condado de Fairfield
 725 Amanda — asteroide 
 The Amanda Show — programa de televisão de variedade/comédia

Desambiguações de antropônimos